Austria:
 Wallendorf – gmina

Niemcy:
 Wallendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Wallendorf (Luppe) – dzielnica gminy Schkopau w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Saale

Zobacz też:
 Waldorf
 Walldorf